Бернард је мушко име и може се односити и на:

 Бернард Монтгомери, британски војсковођа
 Џорџ Бернард Шо, ирски писац